Maglione steht für:

 Maglione, Gemeinde in der Metropolitanstadt Turin, Italien
 Mount Maglione, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Maglione ist der Familienname folgender Personen:

 Charles-Eugène Valperga di Maglione (1740–1803), sardischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof der Diözese Nizza
 Julio César Maglione (* 1935), uruguayischer Schwimmsportfunktionär
 Luigi Maglione (1877–1944), vatikanischer Diplomat und römisch-katholischer Kurienkardinal
 Pietro Maglione (1834–1903), römisch-katholischer Priester,  emeritierter Bischof und Titularerzbischof